Józef Sieczkowski (1899-1923) – porucznik pilot obserwator Wojska Polskiego,
 Józef Sieczkowski (1928-2004) – polski inżynier budownictwa, architekt.